O nome Fausto foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Fausto (1984) - 
 Furacão Fausto (1990) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Fausto (1996) - furacão de categoria 3 que atingiu a Península da Baixa Califórnia e o noroeste do México, causando uma fatalidade e severas chuvas na região.
 Furacão Fausto (2002) - furacão de categoria 4 de longo ciclo de vida (14 dias). Sem danos.
 Furacão Fausto (2008) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.

Desambiguação